Indonesië
 Ringinarum (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Ringinarum (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java